

Pessoas 
Louis de Buade de Frontenac — governador da Nova França

Lugares

Canadá 
Condado de Frontenac (Ontário)
Château Frontenac — hotel em Quebec
Frontenac, Quebec — vilarejo

Estados Unidos 
Frontenac (Kansas)
Frontenac (Missouri)

França 
Frontenac (Gironde)
Frontenac (Lot)

Desambiguações de topônimos